«Категории» (,  или ) — одно из самых ранних сочинений Аристотеля и первый по порядку трактат в его «Органоне», в котором рассматриваются наиболее общие имена обозначающие вещи. Автор выделяет десять типов таких высказываний, или категорий. Они представляют собой все типы предикатов, которые могут быть высказаны в суждении о каком-либо предмете.

«Категории» Аристотеля во многом послужили фундаментом для исследований логики на протяжении всей истории западной мысли.

Вопрос авторства 
Авторство Аристотеля неоднократно подвергалось сомнению. В «Категориях» нет прямых ссылок на другие работы Аристотеля. Имеются также некоторые противоречия между текстом «Категорий» и другими текстами Аристотеля, прежде всего «Метафизикой».

Тем не менее в настоящее время большинство исследователей склоняется к тому, что «Категории» являются текстом Аристотеля. В течение многих столетий они считались важнейшей частью .

Содержание

Вводные положения (главы 1-3) 
Разбору категорий у Аристотеля предпосланы вводные положения, которые средневековые авторы называли «антепредикаментами» (лат. ante — перед).

Текст начинается с объяснения того, что подразумевается под «одноименными» предметами, что подразумевается под «соименными» предметами, и что подразумевается под «отыменными» предметами, однако Аристотель упустил остальные виды соотнесения определения и имени (разноименное, разнозначное и безыменное).

Под одноимённым мы понимаем то, у чего только имя общее, а определение различное. Например «коса», «право», «замок», а также любое другое слово которое обозначает различное (как «человек» человека и его изображение). Если указать каково быть такой вещью, то в ответ мы дадим разные значения (как береговая коса и коса как инструмент).

Под соименным мы понимаем то, у чего общее имя и определение. Например «животное» для человека и быка, «цвет» для белого и чёрного и т. п. Если указать каково быть такой вещью, то в ответ мы дадим одно общее значение.

Под отыменным мы понимаем то, что меняется в окончании, например бег и бегущий, животный и животные, грамматик и грамматичный, мужественный и мужественность и т. д.

Всё, что мы говорим о вещах мы говорим:
 Без связи с другими предметами, то есть имя/субъект или глагол/предикат отдельно — «человек», «бык», «побеждает», и т.д;
 В связи с другими предметами, то есть создаём высказывание (предложение) — «человек побеждает», «человек бежит».

Далее Аристотель проводит такое соотнесение: Всеобщее — то что сказывается о подлежащем; Частное — то что находится в подлежащем; Существенное — то что не находится в подлежащем; Акциденциальное — то что не сказывается о подлежащем.

(То что находится в подлежащем Аристотель называет тем, что для своего существования требует подлежащее).

Далее Аристотель сообщает о категориях, или предикатах, выделяемых на основании того, как тот или иной предикат относится к сущности вещи.

Десять категорий (главы 4-9) 
Десятью категориями, или наиболее общими родами (классами) являются (по списку главы 4):

 Субстанция, или «сущность» (). Слово «предикат» означает предикат сущности, если соответствующая ему характеристика вещи ни на чём, кроме себя, не основана. «Этот единичный человек» или «это единичное дерево» являются сущностями. Ниже в тексте Аристотель называет эти особенные сущности «первыми сущностями» отличая их от «вторых сущностей», которые являются универсалиями. Следовательно, «Сократ» — первая сущность, в то время как «человек» — вторая сущность.
 Количество ( — «сколько») — пространственно-числовые характеристики вещи. Все средневековые споры о природе континуума, бесконечно большого количества и бесконечно делимого являются длинным комментарием к тексту главы 6. Она оказала большое влияние на развитие математических идей в средневековый и позднесхоластический период.
 Качество ( «какое») — предикат, который характеризует все неколичественные свойства предмета. Эти свойства не совпадают с природой (сущностью) вещи.
 Отношение ( — «то, по отношению к чему») — это способ, которым одна вещь может быть связана с другой.
 Пространство (где) — положение вещи относительно ближайшего окружения.
 Время (когда) — положение вещи относительно последовательности событий.
 Состояние (ситуация) — положение частей предмета друг относительно друга.
 Обладание — наличие постоянно внешнего обстоятельства вещи (например, «одетый»).
 Действие ( — «действовать») — произведение изменения в некотором другом предмете.
 Претерпевание — принятие изменения от некоторого другого предмета.

Первые четыре детально разбираются в главах 5-8, последние шесть лишь слегка затрагиваются в короткой 9-й главе, поскольку их смысл самоочевиден. Более поздние тексты схоластических философов также отражают это неравенство в детальности рассмотрения.

Заключительные положения (главы 10-15) 
За списком категорий у Аристотеля следуют заключительные положения книги, которые средневековые авторы называли «постпредикаментами» (лат. post — после):
 Противолежащее и противоположности (главы 10-11)
 Предшествующее и последующее (глава 12)
 Данное вместе (глава 13)
 Виды движения (глава 14)
 Второй анализ обладания (глава 15).

Грамматическая теория 
Одна из номиналистических теорий. По мнению ряда философов, Аристотель вывел систему категорий непосредственно из древнегреческой грамматики — то есть приписал онтологическую значимость частям речи. Например, категории сущности соответствуют существительные, категории действия — глаголы действительного залога и т. п.

 Сущность — существительное (человек).
 Количество — числительное (один, несколько).
 Качество — прилагательное (старый, молодой).
 Отношение — степени сравнения (первый, последний, выше других).
 Место — наречие места (на улице, под горой).
 Время — наречие времени (сегодня, вчера).
 Положение — непереходный глагол (стоит, лежит).
 Обладание — греческий перфект страдательного залога (одет, разут).
 Действие — глагол действительного залога (бежит, побеждает)
 Претерпевание — глагол страдательного залога (его гонят, избивают).

Сам Аристотель нигде не излагает подобную теорию и не ссылается на греческую грамматику как на источник идеи. Однако поздние перипатетики (а также Порифирий и Боэций) явно придерживаются этой версии, считая, что целью «Категорий» послужила первая группа имён, та, которая обозначает вещи и то, насколько они обозначают.

Реалистическая теория 
Также есть теории о том, что Аристотель рассуждая о категориях думал о них как о чертах каждого сущего. По теории сущность у Аристотеля была основой, а всё остальное её качествами. Например медный шар, ведь в одно и то же время он является шаром, он один, он медный, он находится на полу и т. д. Однако видимо Аристотель придерживался середины.

Комментаторы 
«Категории» — Популярный текст среди комментаторов Аристотеля. В числе комментаторов трактата, в частности, были: Порфирий, Боэций, Боэт, Гермипп, Андроник Родосский, Давид Анахт (Непобедимый), Олимпиодор, Аммоний Гермий, Симпликий, Иоанн Филопон Александр Афродисийский и много других.

Публикации в русском переводе 
 Категории. / Пер. А. В. Кубицкого в переработке З. Н. Микеладзе. — В кн.: Аристотель. Сочинения. В 4 т. (Серия «Философское наследие»). Т.2. М., 1978. — 688 с.

Примечания 

Сочинения Аристотеля
Сочинения по логике